

Patronyme 

 Alexander Grimm (1986- ), kayakiste allemand ;
 Alois Grimm (1886-1944), jésuite allemand ;
 Caroline Grimm (née en 1964), autrice et comédienne française ;
 Chantal Grimm (née en 1943), autrice-compositrice-interprète française ;
  (1898-1983), joueur et manager de baseball américain ;
 David Davidovitch Grimm, (1864-1941), homme politique russe ;
 David Grimm, (1823-1898), architecte russe ;
 Friedrich Melchior Grimm (1723-1807), homme de lettres bavarois d'expression française ;
 Friedrich Grimm (1888-1959), juriste allemand et propagandiste national-socialiste ;
 Georg Grimm (1846-1887), peintre, professeur, designer et décorateur bavarois ;
 Gisèle Grimm (née en 1929), actrice française ;
 
 Hans Grimm (1875-1959), écrivain allemand ; 
 Hans Grimm (1905-1998),  réalisateur allemand ;
 Hans Grimm (189?-?), officier de renseignement SS alsacien de la Seconde Guerre mondiale ;
 Jacob et Wilhelm Grimm, dits « les frères Grimm » (1785-1863 et 1786-1860), linguistes et collecteurs de contes ;
 Jérémy Grimm (1987- ), footballeur français ;
 Justin Grimm (1988- ), lanceur droitier des Ligues majeures de baseball ;
 Ludwig Emil Grimm (1790-1863) , peintre allemand ;
 Nancy Grimm, écologiste des écosystèmes (en) américaine ;
  (1959-), joueur puis entraîneur de football américain ;
 Silke Grimm (1967-), femme politique allemande ;
 Vincenz Grimm (1802-1872), joueur d'échecs et lithographe hongrois.

Autres 
 Loi de Grimm ou « première mutation consonantique » de Jacob Grimm.
 Grimm est une série télévisée américaine diffusée depuis 2011.
 Grimm est un film néerlandais réalisé par Alex van Warmerdam en 2003.
 Grimm! est une comédie musicale allemande composée par Peter Lund en 2014.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre